wujek – krewny
 Wujek – kolonia w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Wujek – kopalnia Wujek w Katowicach
 Wujek – planetoida
 WUJek – album muzyczny

 Inne
 Wuj – skała wspinaczkowa na Wyżynie Częstochowskiej
 Festiwal Wujek – festiwal jazzowy
 Jakub Wujek – polski ksiądz, jezuita, teolog
 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ)